Ovum steht für:

 das Lateinische Wort für Eizelle oder Ei, zum Beispiel in:
 Ovum abortivum, in der Schwangerschaft eine Entwicklung der Plazenta, aber nicht des Embryos
 Ovum paschale, ein Osterei
 Ovum Recordings, ein Musiklabel
 für das Kunstprojekt OVUM des bremischen Konzeptkünstlers Kölbli, siehe Natur- und Erlebnispark Bremervörde#OVUM

Siehe auch:
 Ovulum (Begriffsklärung)